Platz der Republik, een plein in Berlijn
Königsplatz (München), een plein in München
Königsplatz (metrostation), een station van de metro van München